North ist eine Schweizer Bluesrock Band mit Sitz in der Stadt Basel. Aus vier Mitgliedern bestehend beschreiben sie ihre Musik als erdig und doch abgehoben. Dazu sind Einflüsse von Indie-Rock und Folk zu finden. Das Quartett gewann im Dezember 2017 den kleinen Prix Walo der Kategorie Band.

Geschichte 
Die Musiker trafen sich zum ersten Mal im Rahmen eines Projektes Ende 2014 im Gartenhäuschen eines Mitgliedes im Kanton Basel-Landschaft. Schnell wuchsen die Ambitionen und sie gaben dem Projekt Raum und den Namen Wolfman's Law. Die Zeit nutzte die Band, um sich in der lokalen Musikszene zurechtzufinden. Gleichzeitig wurden Songs geschrieben und der Bandraum und -sitz nach Basel verlegt. Zu dieser Zeit war der Gesang das Solo eines ehemaligen Bandmitgliedes, das sich gut anderthalb Jahre nach der Gründung der Band im Einverständnis trennte.

Ende 2016 gestaltete sich die Band neu und legte mehr Wert auf Männerstimmen und Mehrstimmigkeit. Seither ist die Band unterwegs als North und hat vier feste Mitglieder. Um die neu gefassten Entscheide festzulegen, nahm die Formation drei Demos auf und veröffentlichte diese im Frühjahr 2017 auf Soundcloud. Die Band hat seither an Festivals in Basel, wie dem Pärkli Jam oder dem Jugendkulturfestival Basel (JKF), gespielt. Weitere Konzerte waren im Sommercasino Basel, Sounds of Basel, in der Bar Grenzwert, Monday Blues und im Singerhaus. Ende 2017 nahm die Band am Prix Walo Sprungbrett teil und gewann dort den Kleinen Prix Walo der Kategorie Band.

Weblinks 
 Website

Einzelnachweise 

Bluesrock-Band
Schweizerische Band